Бент има више значења:
 Округ Бент (Колорадо)
 Бент (Нови Мексико)